Гран-при Франции 1992 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 5 июля 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:17,070
 Первый подиум в карьере Мартина Брандла

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции